Щербаковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Щербаковская волость — в составе Бирюченского уезда Воронежской губернии.
 Щербаковская волость — в составе Камышловского уезда Пермской губернии.